Сант-Эуфемия () — итальянский топоним. Может означать:

  — залив.
 Сант-Эуфемия-д’Аспромонте — коммуна в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия
 Сант-Эуфемия-а-Маелла — коммуна в регионе Абруццо, в провинции Пескара

См. также 

 Санта-Эуфемия
 Эуфемия